Roman Abramowitsch – imprenditore e politico russo con cittadinanza israeliana
 Ruth Abramowitsch – danzatrice e coreografa tedesca
 Sholem Yankev Abramowitsch – scrittore bielorusso di religione ebraica